Мавзолей пророка Даниила () — архитектурный комплекс в городе Шуш, остан Хузестан, в Иране. Этот памятник был внесён в список национального наследия Ирана 16 сентября 1931 года под № 51.

История 
В 1871 году сильное наводнение разрушило предыдущее здание мавзолея, и в том же году по приказу шиитского священнослужителя Джафара Шуштери и под руководством архитектора Хаджы Моллы Хоссейна был построен нынешний Мавзолей пророка Даниила, а его гробница была помещена в центре.

Описание 
Мавзолей пророка Даниила расположен на восточном берегу реки Шаур, притока Керхе, напротив французской крепости Шато де Морган, а его уникальный купол словно драгоценный камень украшает древний город Шуш.

Данное сооружение — один из религиозных мавзолеев с куполом в виде ананаса, имеющим две оболочки. Этот купол имеет 25 зазубренных ярусов и две оболочки. Его высота оставляет около 20 м, диаметр — 5 м. Купол пророка Даниила был построен в период Сельджуков, однако его создатель был вдохновлен архитектурой древнего города Чога-Зенбиль (Дур-Унташ). Внешняя оболочка выполняет символические функции, и её видно издалека, практически из любой точки города. Интересно, что здание и купол  стилизовано под Мавзолей пророка Даниила.

С западной стороны Мавзолей святого пророка Даниила украшен иранскими и исламскими изразцами. С восточной стороны по обеим сторонам входа располагаются два минарета высотой 10 м. На минарете можно увидеть выгравированную дату 1330 год по лунной хиджре и имя архитектора Хаджы Моллы Хоссейна. С другой стороны можно увидеть, каким образом местные архитекторы стилизовали элементы ствола финиковой пальмы при строительстве купола, поскольку финиковая пальма имеет ступенчатый ствол и широко распространена на юге.

Ежегодно данный мавзолей привлекает много мусульманских и немусульманских паломников, а также внутренних и иностранных туристов.

Галерея

Примечания 

Культовые сооружения, построенные в 1871 году
Места паломничества
Мавзолеи Ирана
Мавзолеи религиозных деятелей
Объекты списка национального наследия Ирана
Здания и сооружения провинции Хузестан‎
Шуш
Мавзолеи, построенные в XIX веке